Rapa Nui, Rapanui o Rapanuí puede referirse a: 

 la Isla de Pascua o Rapa Nui, una isla chilena localizada en el océano Pacífico;
 el idioma rapanui hablado por los nativos de esa isla;
 el pueblo rapanui, los habitantes polinesios de la isla de Pascua, llegados alrededor del principios del segundo milenio a. C.  (Hunt & Lipo 2006) 
 Rapa Nui, película de 1994 ambientada en la isla.